Tui ou TUI pode referir-se a:

 Tui, município na Galiza, Espanha
 TUI AG, empresa alemã de turismo e navegação
 Torcida Uniformizada Os Imbatíveis, do Esporte Clube Vitória
 Tuiná, massagem chinesa (também grafada Tui Na)
 Tui Shou, exercícios de artes marciais
 Tratado de Tui (1137), entre Portugal e Espanha

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos